Кесич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кесич, Мирко (1923—1944) — югославский боснийский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Кесич, Петар (1918—1942) — югославский хорватский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.